USS Worden je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Worden (DD-16) 
 USS Worden (DD-288) 
 USS Worden (DD-352) 
 USS Worden (DLG-18)

Worden